Jules Moinaux (1815-1895), écrivain et humoriste, dramaturge, chroniqueur et librettiste français ;
 Georges Moinaux (1858-1929), son fils, romancier et dramaturge français ;
 Matthieu Moinaux (1991-), rameur d'aviron français.